La Coppa CONI 1928 fu la seconda ed ultima edizione del torneo calcistico per le squadre escluse dal girone finale della Divisione Nazionale. L'edizione 1928 fu vinta dalla .

Formula 
Due gironi eliminatori da 7 squadre, anche se uno rimase con sole sei partecipanti per la rinuncia dell'Hellas Verona. Le vincenti dei due gironi accedettero alla finale. Dopo la doppia finale terminata sul pareggio, visto il protrarsi della manifestazione, gli organi competenti proposero di assegnare una vittoria ex aequo, che fu rifiutata dalle due finaliste e quindi venne disputata una terza partita che venne vinta dalla Roma dopo i tempi supplementari.

Girone A

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
La Cremonese ha scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.

Risultati

Calendario

Girone B

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alla finale.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note:
il Padova ha scontato 2 punti di penalizzazione per due rinunce.

Risultati

Calendario

Spareggi

Spareggio per la finale

Finale

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Divisione Nazionale 1927-1928

Calcio nel 1928
Competizioni calcistiche italiane scomparse